Файанс (фр. Fayence) — многозначный термин.

 Файанс — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег.
 Файанс — упразднённый кантон на юго-востоке Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.